Camposnovense – abitanti di Campos Novos Paulista
Camposnovense – abitanti di Campos Novos